Sewerynów puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Sewerynów, condado de Łask, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Sewerynów, condado de Skierniewice, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Sewerynów, Voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Sewerynów, condado de Gostynin, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Sewerynów, condado de Kozienice, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Sewerynów, condado de Łosice, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Sewerynów, condado de Radom, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Sewerynów, condado de Sochaczew, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Sewerynów, condado de Węgrów, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).

Enlaces externos